Тобермо́ри (, , ) — небольшой посёлок на западе Шотландии, в округе Аргайл-энд-Бьют. Расположен в северо-восточной части острова Малл.

Примечания 

Порты и гавани Шотландии
Населённые пункты области Аргайл-энд-Бьют